Ло́квуд () — фамилия.

Известные носители:
 Локвуд, Бобби (род. 1993) — британский актёр.
 Локвуд, Гари (род. 1937) — американский актёр.
 Локвуд, Джеймс (1852—1884) — американский пехотный офицер, арктический исследователь.
 Локвуд, Маргарет (1916—1990) — британская актриса.
 Локвуд, Роско (1879—1961) — американский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1900 года.
 Локвуд, Рэймонд (1928—2009) — британский фигурист, выступающий в парном катании с П. Хорн и в танцах на льду с Б. Рэдфорд.
 Локвуд, Тодд (род. 1957) — американский художник-фантаст и иллюстратор.
 Локвуд, Чарльз (1890—1967) — вице-адмирал ВМС США, командующий подводным флотом США на Тихом океане в годы Второй мировой войны.
 Мистер Локвуд — персонаж и главный рассказчик в романе Эмили Бронте «Грозовой перевал».